Людмила Михайловна Кусакова (2 мая 1935, Москва — 21 марта 2020, там же) — советский и российский художник кино. Народный художник Российской Федерации (2004). Лауреат Государственной премии СССР (1983) и Государственной премии Российской Федерации (2003). Супруга художника кино Михаила Карташова.

Биография 
Л. М. Кусакова родилась 2 мая 1935 года в Москве.
В 1962 году окончила художественный факультет ВГИКа (мастерская Ю. Пименова).
Работала с 1962 года на к/с «Мосфильм» художником по костюмам, с 1975 — художником-постановщиком.
Была художником по костюмам в Театре им. Маяковского, Театре на Малой Бронной, МХАТ им. Горького.

Скончалась 21 марта 2020 года в Москве

Награды и звания 
 1974 — Заслуженный работник культуры РСФСР (28 марта 1974 года) — за заслуги в области советской кинематографии.
 1983 — Государственная премия СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1983 года (27 октября 1983 года) — за художественный фильм «Ленин в Париже»
 1995— Премия «Ника» (За лучшую работу художника, фильм «Барышня-крестьянка»)
 1995 — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (19 октября 1995 года) — за заслуги в области искусства
 1999 — Золотая пушкинская медаль «За вклад в развитие, сохранение и приумножение традиций отечественной культуры»
 2000 — МКФ «Лістапад» в Минске (Спец. диплом жюри кинематографистов — за работу художника-постановщика, фильм «Дом для богатых»)
 2003 — Государственная премия Российской Федерации в области киноискусства 2002 года (5 июня 2003 года) — за художественный фильм «Звезда»
 2004 — Народный художник Российской Федерации (10 марта 2004 года) — за большие заслуги в области искусства
 2006 — Премия «Ника» (За лучшую работу художника, фильм «Андерсен. Жизнь без любви»)
 2008 — Премия «Золотой орёл» (за лучшую работу художника-постановщика) (фильм «Волкодав»)

Фильмография

Художник по костюмам 
  — Гранатовый браслет
  — Айболит-66
  — Анна Каренина
  — Сюжет для небольшого рассказа
  — Чайковский
  — Много шума из ничего
  — Невероятные приключения итальянцев в России
  — Чисто английское убийство
  — Сто дней после детства

Художник-постановщик 

  — Концерт для двух скрипок
  — Голубой портрет
  — Враги
  — Обыкновенное чудо
  — Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
  — Ленин в Париже
  — Покровские ворота
  — Серафим Полубес и другие жители Земли
  — Площадь Восстания
  — Путешествие мсье Перришона
  — Город Зеро
  — Чёрный монах
  — Коррупция
  — Номер люкс для генерала с девочкой
  — Цареубийца
  — Отшельник
  — Пистолет с глушителем
  — Эта женщина в окне…
  — Любовь французская и русская
  — Я свободен, я ничей
  — Барышня-крестьянка
  — Барханов и его телохранитель
  — День полнолуния
  — Кому я должен — всем прощаю
  — Артист и мастер изображения
  — Два товарища
  — Дом для богатых
  — С новым счастьем! 2. Поцелуй на морозе
  — Удар Лотоса
  — Яды, или Всемирная история отравлений
  — Звезда
  — 32 декабря
  — Всадник по имени Смерть
  — Андерсен. Жизнь без любви
  — Волкодав из рода Серых Псов
  — Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя
  — Исчезнувшая империя
  — Палата № 6
  — Любовь в СССР

Участие в фильмах          
 2004 — Пёстрая лента (документальный)
 2004 — Чудо обыкновенного фильма
 2010 — Городские легенды (документальный)

Примечания 

Художники по костюмам СССР
Художники кино СССР
Художники-постановщики России
Художники по костюмам России
Художники кино России
Персоналии:Мосфильм
Кинематографисты XX века
Кинематографисты XXI века